Constance Demby – musicista e compositrice statunitense
 William Demby – scrittore statunitense